Le Championnat d'Allemagne de deuxième division 1987-1988 est la  de la 2. Bundesliga.

La Zweite Bundesliga concerne 20 clubs, le champion et le vice-champion sont directement promu vers la Bundesliga. Le troisième joue contre le  de la Bundesliga un barrage de montée/maintien. Les quatre derniers sont relégués en Oberliga.

Les SV Stuttgarter Kickers terminent à la première place et montent pour la première fois en Bundesliga, le vice-champion,FC St. Pauli, y retourne après dix ans d'absence.

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement 

 Le SC Rot-Weiss Oberhausen n'obtient pas de licence pour la prochaine saison, il est donc relégué.

Barrages de promotion/relégation 
À la fin de la saison, le  de Bundesliga affronte le troisième de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en Bundesliga et le perdant relégué en 2. Bundesliga.

 Après une égalité au score, après les deux premières rencontres, un troisième match décisif se déroule à Sarrebruck, puis une séance de tirs au but où il aura fallu quatorze tirs pour départager les deux clubs, ils se maintiennent dans leur division respective.

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football D2

Notes et références

Liens externes 

  Site de la Fédération allemande de football
  Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

1987-1988
Championnat Allemagne Football 1987-1988 D2
Championnat Allemagne Football 1987-1988 D2
Football en 1987
Football en 1988